Muziek
 On the beach (Cliff Richard) (1964), een nummer van Cliff Richard
 On the beach (album van Neil Young) (1974), een album van Neil Young
 On the beach (nummer van Neil Young) (1974), een nummer van Neil Young
 On the beach (album van Chris Rea) (1986), een nummer van Chris Rea
 On the Beach (nummer van Chris Rea) (1986), een nummer van bovenstaand album
Literatuur
 On the Beach (boek) (1957), een boek van Nevil Shute
Film en televisie
 Female on the Beach (1955), een Amerikaanse film van Joseph Pevney met Joan Crawford
 On the Beach (1959), een Amerikaanse film van Stanley Kramer met Fred Astaire
 On the Beach (2000), een Amerikaans-Australische televisiefilm van Russell Mulcahy, met Armand Assante en Rachel Ward, gebaseerd op Shute's boek
 On the Beach (ER), een aflevering van de televisieserie ER